Pielmühle ist der Ortsname von

 Pielmühle (Lappersdorf), Ortsteil des Marktes Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Pielmühle (Moosbach), Ortsteil des Marktes Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern